Bathylagus är ett släkte av fiskar. Bathylagus ingår i familjen Bathylagidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar
Bathylagus